PLP steht für:
 Packet Layer Protocol, eine X.25 Protokollschicht
 Parliamentary Labour Party, die Fraktion der Labour Party im britischen Parlament
 Partidu Libertasaun Popular, eine osttimoresische Partei
 Proteolipid-Protein, ein 4-Transmembranprotein mit 276 Aminosäuren
 Pyridoxalphosphat,  eines der wichtigsten Coenzyme im tierischen Organismus
 Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 PCR-Längen-Polymorphismus, auch RFLP (Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus)
 Captain Ramon Xatruch Airport (IATA-Code), Flughafen von La Palma, Panama

PL/P steht für:
 PL/P, Betriebssystem-Programmiersprache von Prime Computer zur Programmierung von PRIMOS

Abkürzung